Elin Pelin – scrittore bulgaro
Elin Pelin – comune della regione di Sofia (Bulgaria)